Песагеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льебана. Занимает площадь 70 км². Население — 345 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии